Název Mladé Polsko má několik významů:

 Mladé Polsko (spolek) – tajná polská emigrantská organizace, působící v letech 1834–1836 ve Švýcarsku jako součást Mladé Evropy.
 Mladé Polsko – polské umělecké hnutí z přelomu 19. a 20. století, zahrnující literaturu, hudbu i výtvarné umění.